Victoria Eugenia Fernández de Córdoba y Fernández de Henestrosa (Madrid, 16 de abril de 1917-Sevilla, 18 de agosto de 2013), Grande de España, fue la  duquesa de Medinaceli. Era la cabeza de la Casa de Medinaceli, una de las familias aristocráticas más importantes de España. También fue la fundadora y presidenta honoraria de la Fundación Casa Ducal de Medinaceli.

Vida y familia 
Nació en Madrid, el 16 de abril de 1917, hija del  duque de Medinaceli, Luis Jesús Fernández de Córdoba y Salabert, y de su primera esposa Ana María Fernández de Henestrosa y Gayoso de los Cobos, hija a su vez del  conde de Moriana del Río y de la  marquesa de Camarasa.

Fue bautizada en la Cámara Regia del Palacio Real, siendo apadrinada por los reyes Alfonso XIII y Victoria Eugenia, de quién recibió su nombre de pila. En el ámbito familiar ella era llamada Mimí.

Victoria Eugenia sucedió a su padre como jefa de la Casa de Medinaceli a la muerte de este, el 13 de julio de 1956. Antes de esto era conocida como la  duquesa de Alcalá de los Gazules, título cedido por su padre en 1951.

Su madre fue dama de la reina Victoria Eugenia de España.

La duquesa contrajo matrimonio en Sevilla, el 12 de enero de 1938, con Rafael de Medina y Villalonga (1905-1992), caballero de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla y alcalde de Sevilla desde 1943 hasta 1947. El duque era hijo de Luis de Medina y Garvey, segundo hijo del  marqués de Esquivel, y de Amelia de Vilallonga e Ybarra hija de la beata Rafaela Ybarra de Vilallonga y hermana del conde de Villalonga. Con él tuvo cuatro hijos:

 Ana de Medina y Fernández de Córdoba,  marquesa de Navahermosa,  condesa de Ofalia, (Sevilla, 2 de mayo de 1940-Madrid, 7 de marzo de 2012), casada en primeras nupcias, en 1961 con el príncipe Maximiliano von Hohenlohe-Langenburg. Divorciados en 1982, contrajo matrimonio en segundas nupcias con Jaime de Urzaiz y Fernández del Castillo en 1985. Con descendencia, fruto de su primer matrimonio. Tras el fallecimiento de la duquesa, su primogénito, Marco Hohenlohe-Langenburg, heredó los principales títulos de la Casa (los once títulos con Grandeza de España). 
 Luis de Medina y Fernández de Córdoba,  duque de Santisteban del Puerto, grande de España, marqués de Cogolludo, marqués de Solera (Sevilla, 4 de junio de 1941-Sevilla, 9 de febrero de 2011), casado en 1969, con Mercedes Conradi y Ramírez, con descendencia.
 Rafael de Medina y Fernández de Córdoba,  duque de Feria, grande de España, marqués de Villalba, (Sevilla, 10 de agosto de 1942-5 de agosto de 2001), casado en 1977 con Natividad Abascal y Romero-Toro, con descendencia.
 Ignacio de Medina y Fernández de Córdoba,  duque de Segorbe, grande de España, conde de Ricla, conde de Rivadavia, (Sevilla, 23 de febrero de 1947), casado en primeras nupcias con María de las Mercedes Maier y Allende en 1976. Divorciados ese mismo año. Casado en segundas nupcias en 1985 con la princesa María de la Gloria de Orleans-Braganza, con descendencia. Presidente de la Fundación Medinaceli.

El 18 de agosto de 2013, la duquesa de Medinaceli murió por la tarde en su residencia sevillana, la Casa de Pilatos, a los 96 años de edad. Al día siguiente, a las 11 horas, se realizó una misa corpore insepulto en la Casa de Pilatos, y por la tarde, se trasladaron los restos al Hospital de Tavera, Toledo, donde recibió sepultura.

Ancestros

Títulos nobiliarios 
Victoria Eugenia Fernández de Córdoba heredó una serie de títulos nobiliarios, producto a los cuales era nueve veces duquesa, diecinueve veces marquesa, diecinueve veces condesa y cuatro veces vizcondesa, además catorce de estos títulos le otorgaban Grandeza de España, y uno le daba el título de Adelantada Mayor de Andalucía.

Tratamiento 
Excelentísima Señora Doña Victoria Eugenia Fernández de Córdoba y Fernández de Henestrosa (1917–1951).
Excelentísima Señora Doña Victoria Eugenia Fernández de Córdoba y Fernández de Henestrosa, Duquesa de Alcalá de los Gazules (1951–1956).
Excelentísima Señora Doña Victoria Eugenia Fernández de Córdoba y Fernández de Henestrosa, Duquesa de Medinaceli (1956-2013).

Ducados 
 XVI Duquesa de Alcalá de los Gazules, grande de España desde 1951
 IV Duquesa de Denia, grande de España desde 1956
 XV Duquesa de Camiña, grande de España desde 1956
 XIII Duquesa de Ciudad Real, grande de España desde 1956
 XVIII Duquesa de Feria, grande de España desde 1956 - Cedido a su hijo, Rafael en 1969
 XVIII Duquesa de Medinaceli, grande de España desde 1956
 IX Duquesa de Santisteban del Puerto, grande de España desde 1956 - Cedido a su hijo, Luis en 1969
 XIX Duquesa de Segorbe, grande de España desde 1956 - Cedido a su hijo, Ignacio en 1969
 IV Duquesa de Tarifa, grande de España desde 1956

Marquesados 
 XIV marquesa de Alcalá de la Alameda desde 1956
 XIV marquesa de Aitona, grande de España desde 1956
 XVII marquesa de Camarasa, grande de España desde 1952
 XIV marquesa de Cilleruelo desde 1991
 XVII marquesa de Comares desde 1956
 XIX marquesa de Denia desde 1956
 XII marquesa de Navahermosa desde 1956.- Cedido a su hija, Ana en 1969
 XVII marquesa de las Navas desde 1956
 XIV marquesa de Malagón desde 1956
 XV marquesa de Montalbán desde 1956
 XX marquesa de Pallars desde 1956
 XVII marquesa de Priego, grande de España desde 1956
 IX marquesa de San Miguel das Penas y la Mota desde 1985
 XIII marquesa de Solera desde 1956 - Cedido a su hijo, Luis en 1969
 XIX marquesa de Tarifa desde 1956
 XI marquesa de Torrecilla, grande de España desde 1956
 XIX marquesa de Villa Real desde 1956
 XV marquesa de Villafranca desde 1956
 XV marquesa de Villalba desde 1956. - Cedido a su hijo, Rafael en 1969

Condados 
 XIX Condesa de Alcoutim desde 1956
 XV Condesa de Amarante desde 1957
 LII Condesa de Ampurias desde 1956 - Cedido a su hijo, Ignacio en 1987
 XIII Condesa de Aramayona desde 1956
 XXIV Condesa de Buendía desde 1956
 XXI Condesa de Castrojeriz desde 1956
 XX Condesa de Cocentaina desde 1956
 XVI Condesa de Castellar desde 1956
 XIX Condesa del Risco desde 1956
 XIX Condesa de Los Molares, Adelantada Mayor de Andalucía desde 1956
 XIX Condesa de Medellín desde 1956
 XI y XIII Condesa de Moriana del Río desde 1957 - Cedido a su hijo, Ignacio en 1969 quien en 1987 se lo cedió a su madre.
 VIII Condesa de Ofalia desde 1956 - Cedido a su hija, Ana en 1962
 XXII Condesa de Osona desde 1956
 XXVI Condesa de Prades desde 1956
 XV Condesa de Ricla desde 1991 - Cedido a su hijo, Ignacio en 2003
 XVII Condesa de Santa Gadea, grande de España desde 1956
 XVII Condesa de Valenza y Valladares desde 1956
 XIV Condesa de Villalonso desde 1956
 IV Condesa de San Martín de Hoyos desde 2012 - Cedido a su nieto, Luis en 2012, el mismo año de la transmisión en su favor

Vizcondados 
 XLVI Vizcondesa de Bas
 XXXI Vizcondesa de Cabrera
 XII Vizcondesa de Linares
 XLII Vizcondesa de Vilamur

Notas

Referencias

Enlaces externos 

Duques de Medinaceli
Duques de Feria
Fernández de Córdoba
Grandeza de España
Nobles de España del siglo XXI
Españolas del siglo XXI
Nacidos en Madrid
Fallecidos en Sevilla
13
Duques de Segorbe